De Grand Prix-wegrace van Qatar 2007 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 10 maart 2007 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Qatar